Генералка — посёлок в Краснощёковском районе Алтайского края. Входит в состав Чинетинского сельсовета.

История 
Основан в 1871 г. В 1928 г. село Генералка состояло из 203 хозяйств, основное население — русские. В административном отношении являлся центром Генеральского сельсовета Бащелакского района Бийского округа Сибирского края..

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 95 %.

Примечания 

Населённые пункты Краснощёковского района